Као:

 Као — вулканический остров в королевстве Тонга;
 Као — часть периода Хэйан в японской истории;
 Као — сигнатура, используемая в Японии;
 Као — кратер на Луне;
 Као — папуасский язык в Индонезии;
  — населённый пункт на острове Хальмахера, Индонезия;
  — коммуна в Лесото;
  — населённый пункт и деревенская коммуна в Нигере;
  — населённый пункт в Того;
 Као, Чарльз (1933—2018) — гонконгский, американский и британский физик и инженер китайского происхождения;
 Као Шанг (род. 1973) — вьетнамский шахматист, гроссмейстер (2003);

КАО:
 Корпусный авиационный отряд (КАО) — соединения Российского императорского ВВФ.

См. также 
 Kao — японская химическая и косметическая компания (Kao Corporation);